De flygande djävlarna kan syfta på:

 De flygande djävlarna (1947) – en amerikansk film från 1947 med originaltiteln Blaze of Noon
 De flygande djävlarna (1959) – en amerikansk film från 1959 med originaltiteln The Flying Fontaines
 De flygande djävlarna (1985) – en dansk-svensk film från 1985 med originaltiteln De flyvende djævle